Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 610 dans le monde.

 Route 610 au Nouveau-Brunswick, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route régionale 610 en Finlande
 Route nationale 610 en France